Dorfkirche Mahlsdorf steht für:
 Alte Pfarrkirche Mahlsdorf im Stadtteil von Berlin
 St. Sebastian (Mahlsdorf) bei Salzwedel in Sachsen-Anhalt
 Dorfkirche Mahlsdorf (Golßen) im Ortsteil der Stadt Golßen in Brandenburg